Эрскин () — многозначный термин.

Фамилия 
 Клан Эрскин
 Лорд Эрскин
 Эрскин, Джон, 1-й граф Мар (ок. 1542—1572) — регент Шотландии (1571—1572).
 Эрскин, Томас (1750—1823) — британский адвокат, лорд-канцлер.
  (1663—1729) — шотландский политик, член Палаты общин (1710—1715).
  (1894—1947) — британский политик, член Палаты общин (1935—1945).
  (род. 1978) — ганская теле- и радиоведущая, актриса, лауреат Ганской кинопремии за роль второго плана (2012).
  (род. 1944) — британская писательница.
  (1918—1971) — британский военный деятель, начальник Североирландкого командования Британской армии (1971).
  (1710—1765) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1749—1765).
  (1710—1767) — британский масон, великий мастер Великой ложи Шотландии (1745—1746), член Королевского общества (с 1734).
  (1746—1817) — британский юрист и политик, лорд-адвокат (1783, 1806—1807), член Палаты общин (1806—1807).
  (1831—1893) — британский чиновник, комиссар Синда (1879—1887).
  (1936—2014) — британский литературовед, член Британской академии (с 1985).
  (1905—1977) — кенийский спортивный функционер и политик, член Законодательного совета (1948—1951, 1961—1963), сооснователь и председатель (1951—1964) Кенийской любительской атлетической ассоциации.
  (1671 — ?) — британский политик, член Палаты общин (1715).
  (1679—1754) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1734—1747).
  (1838—1911) — британский военный моряк, старший офицер побережья Ирландии (1888—1892), командующий Североамериканской и Вест-Индской станцией (1895—1897).
  (1863—1944) — британский политик, член Палаты общин (1921—1929).
  (род. 1949) — британский политик, член Палаты лордов (1993—1999, 2000—2017).
 ] (1930—2009) — американский боксёр, марафонец и ультрамарафонец.
  (1934—1990) — британский боксёр, чемпион Англии (1953), Великобритании (1956—1958) и Содружества наций (1957—1958) в тяжёлом весе.
  (1509—1591) — шотландский религиозный деятель, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1564, 1565, 1566, 1572).
  (1675—1732) — британский чиновник, секретарь Шотландии (1705—1707) и секретарь Великобритании по делам Шотландии (1707—1709, 1713—1714).
  (1806—1887) — британский военный моряк и политик, член Палаты общин (1865—1874).
 Эрскин, Джон Энгус (1873—1960) — новозеландский физик и шахматист.
  (1879—1951) — американский пианист, композитор и педагог, президент Джульярдской школы (1926—1937).
  (1893—1980) — британский банкир и политик, губернатор Северной Ирландии (1964—1968).
  (1894—1917) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
  (1895—1953) — британский военный и политический деятель, губернатор Мадраса (1934—1936).
 Эрскин, Джон (род. 1980) — канадский хоккеист.
  (1899—1965 — британский военный деятель и чиновник, командующий силами Великобритании в Гонконге (1946—1948), начальник Восточного (1952—1953), Восточноафриканского (1953—1955) и Южного (1955—1958) командований Британской армии, лейтенант-губернатор Джерси (1958—1964).
  (1670—1758) — шотландский юрист и политик, член Парламента Шотландии (1689, 1690, 1691, 1693, 1695, 1696).
  (1776—1855) — британский политик и дипломат, член Палаты общин (1806), посол Великобритании в США (1807—1809), Королевстве Вюртемберг (1824—1828) и Королевстве Бавария (1828—1843).
  (1866—1922) — британский политик, член Палаты общин (1906—1910).
  (род. 1969) — британский регбист, игрок чемпионата Англии в составе клуба «Сейл Шаркс».
  (род. 1926) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Бруклин Доджерс» (1955).
  (1878—1946) — британский политик, член Палаты общин (1922—1923, 1931—1935).
  (род. 1987) — британский футболист, финалис Кубка шотландской лиги в составе клуба «Данди Юнайтед» (2015).
 Эрскин, Кэтрин — американская писательница, лауреат Национальной книжной премии за молодёжную литературу (2010).
  (1894—1976) — американский писатель и педагог.
 Эрскин, Маргарет (1925—2006) — британская легкоатлетка, чемпионка Великобритании по прыжкам в длину (1949, 1950).
  (род. 1984) — канадский политик, член Палаты общин (с 2015).
 Эрскин, Питер (род. 1954) — американский джазовый барабанщик.
 Эрскин, Ральф (1914—2005) — шведский архитектор.
 Эрскин, Роберт (1677—1718) — лейб-медик Петра I.
  (1735—1780) — британский инженер, член Королевского общества (с 1771).
  (1905—1982) — австралийский общественный и политический деятель, президент (1947—962) и секретарь (1962—1972) Австралийского союза текстильщиков.
  (1846—1918) — британский исследователь Африки; первый европеец, прошедший реку Лимпопо до устья.
  (1566—1639) — шотландский дворянин, капитан йоменов гвардии (1603—1617).
  (1705—1766) — британский политик, член Палаты общин (1728—1734, 1747—1754).
 Эрскин, Уильям, 2-й баронет (1770—1813) — офицер британской армии времён наполеоновских войн.
  (1871—1952) — британский дипломат, посол Великобритании в Кубе (1919—1921), Болгарии (1921—1927), Польши (1928—1934).
  (1643—1690) — шотландский политик, член Парламента Шотландии (1689—1690).
  (1680—1763) — британский юрист и политик, лорд-адвокат (1737—1742), член Палаты общин (1722, 1727, 1734, 1741).
  (1716—1749) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1747—1749).
 Эрскин, Чарльз (1739—1811) — кардинал, церковный сановник и дипломат, кардинал-протектор Шотландии, кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Портико-Кампителли.
 Эрскин, Чед (род. 1980) — американский регбист.
  (1817—1883) — британский дипломат, посланник Великобритании в Греции (1864—1872) и в Швеции и Норвегии (1872—1881).
  (1937—2021) — ганский военный деятель, начальник штаба армии Ганы (1972), командующий Организацией ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (1976—1978) и Временными силами ООН в Ливане (1978—1982).

  (1762—1837) — британский военный и политический деятель, член Палаты лордов (1805—1837), лорд-председатель Совета (1834—1835), отец Джеймса Сент-Клэра-Эрскина (1802—1866).
  (1802—1866) — британский военный и политический деятель, член Палаты лордов (1837—1866), отец Роберта Сент-Клэра-Эрскина.
  (1869—1939) — британский военный и политический деятель, член Палаты лордов (1890—1939), сын Роберта Сент-Клэра-Эрскина.
  (род. 1958) — британский полицейский и политик, член Палаты лордов (с 1980), начальник департамента физической защиты членов королевской семьи и дипломатов Службы столичной полиции (2003—2014).
  (1833—1890) — британский политик, член Палаты лордов (1866—1890), капитан Корпуса офицеров почётного эскорта (1886—1890).
  (1917—1977) — британский политик, член Палаты лордов (1939—1977).

Топоним 
 Эрскин — город в округе Ренфрушир (Шотландия).
 Эрскин — город в штате Миннесота (США).